Requesens peut désigner :
 Estefania de Requesens i Roís de Liori, (ca 1504-1549), noble espagnole, écrivain ;
 Luis de Zúñiga y Requesens (1528-1576), noble espagnol ;
 le château de Requesens,  en Catalogne.